Der Begriff Rockford IceHogs bezeichnet zwei Eishockeyteams aus Nordamerika:

 das seit 2007 existierende AHL-Team, Rockford IceHogs (AHL)
 das von 1999 bis 2007 existierende UHL-Team, Rockford IceHogs (UHL)